Виктор Романович Кауров () — первый заместитель начальника Главного штаба ВВПОД «Юнармия», заместитель председателя всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», полковник, ветеран боевых действий, ветеран труда и военной службы, глава администрации города Коврова Владимирской области (в 2010—2014 годах).

Возглавлял городское отделение партии «Единая Россия» (2010—2014).

Биография 
В 1989 году окончил Ачинское военное авиационное училище с красным дипломом, после чего был направлен на службу в авиационный полк в Белоруссию в г. Бобруйск.

В 1994 году назначен заместителем военного комиссара г. Мурома. Воинское звание — полковник.

С 2000 года — военный комиссар Гороховецкого района.

В 2002 году был избран депутатом районного Совета Гороховецкого района и возглавил бюджетный комитет.

В 2003 году назначен военным комиссаром города Коврова.

В 2007 году выиграл выборы в Коврове и более трёх лет проработал первым заместителем председателя Ковровского горсовета, тогда же переведён в резерв Министра обороны РФ.

В 2009 избран депутатом Законодательного Собрания Владимирской области V созыва по одномандатному округу № 14.

14 марта 2010 года избран на пост главы администрации города Коврова Владимирской области. 19 марта 2014 года сложил с себя полномочия главы Коврова в связи с назначением на должность заместителя руководителя аппарата администрации Владимирской области.

С 2014 по 2018 работал в должности первого заместителя руководителя аппарата Губернатора Владимирской области. Активно занимался патриотической работой в регионе.

Семья 
Дядя — Кауров, Пётр Алексеевич, мэр города Мурома (1991—2000). Убит 6 декабря 2000 года около своего гаража.

Жена — Светлана Михайловна Каурова. Имеет дочь и сына.

Награды 
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени (2022)
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2005)
 «За вклад в развитие атомной отрасли» II степени (2011)

Примечания

Ссылки 
 Биография на Выбор-33 
 Сайт администрации Коврова 
 Теперь точно Город воинской славы! 

Члены «Единой России»
Главы Коврова
Депутаты Законодательного собрания Владимирской области
Муниципальные депутаты России